Illorsuaasaq bezeichnet:
 Illorsuaasaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Illorsuaasaq (Berg, Qeqertarsuaq, östlich), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Illorsuaasaq (Berg, Qeqertarsuaq, südlich), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Illorsuaasaq (Berg, Qeqertarsuaq, westlich), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Illorsuaasaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland